Santa Inês peut désigner :

Toponymes

Santa Inês est une municipalité de l'État de Bahia
 Santa Inês est une municipalité de l'État du Maranhão
 Santa Inês est une municipalité de l'État de la Paraïba
 Santa Inês est une municipalité du Paraná

Voir aussi

Homonymie de toponyme